Гизульф:
 Гизульф I — герцог Беневенто (680—706)
 Гизульф I — князь Салерно с 952 года
 Гизульф I — герцог Фриуля (569 — не позднее 581)
 Гизульф II — герцог Беневенто (743—749)
 Гизульф II — последний князь Салерно (1052—1077)
 Гизульф II — герцог Фриуля (590—610)
 Гизульф — герцог Сполето (760—761)